Áна Му́лвой-Тен (; род. 8 февраля 1992, Лондон, Великобритания) — английская актриса. Известная своей ролью Эмбер Миллингтон в телесериале Обитель Анубиса.

Биография 
Ана Мулвой-Тен родилась и выросла в Лондоне, 8 мая 1992 года. Её отец ирландец, а мать испанка. У неё есть младший брат и младшая сестра на 1 год. Ана в совершенстве владеет английским и испанским языком. Учится в лондонском колледже. В настоящее время проживает в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.

Фильмография

Ссылки 

Актрисы по алфавиту
Актрисы XXI века
Актрисы Великобритании
Актрисы телевидения Великобритании